Samurai Shodown (Samurai Spirits в Японии) — серия видеоигр в жанре файтинг, разработанная компанией SNK. Действие игр серии происходит в средневековой Японии.

Первая игра серии, Samurai Shodown, была выпущена в августе 1993 года для аркадного игрового автомата (платформа Neo-Geo. Впоследствии она была портирована на некоторые игровые консоли и получила несколько продолжений, также изначально выходивших на игровых автоматах.

Игры серии использовали двухмерную графику до выхода Samurai Shodown 64, выпущенной в 1997 году в виде игрового автомата на платформе Hyper Neo-Geo 64. Помимо игр в жанре файтинга была выпущена игра Shinsetsu Samurai Spirits Bushidō Retsuden, выполненная в жанре JRPG. По мотивам игр серии были выпущены аниме и манга, а также карточная игра.

В 2019 году состоялся перезапуск серии.

Персонажи Samurai Shodown периодически появлялись в качестве камео и играбельных персонажей в других играх, например в серии The King of Fighters и Capcom vs SNK.

Игры в серии 

Компьютерные игры о ниндзя